L'École supérieure du canton de Neuchâtel, née en octobre 2006, regroupe les filières supérieures qui débouchent sur un diplôme fédéral ES. Elle propose des formations dans les domaines technique, gestion, santé, social et arts.

Elle permet à des porteurs d'un certificat fédéral de capacité et/ou d'une maturité fédérale académique ou professionnelle d'obtenir une formation supérieure afin d'occuper des fonctions d’encadrement, d'exercer des activités impliquant des responsabilités ou de créer une entreprise.

Filières de formation 
 Automation
 Électronique
 Technicien-ne dipl. ES en informatique et télécommunications
 Technicien-ne dipl. ES en mécanique
 Technicien-ne dipl. ES en microtechnique
 Technicien-ne dipl. ES en construction horlogère
 Technicien-ne dipl. ES en restauration/complication
 Technicien-ne dipl. ES en processus d'entreprise (anciennement Technicien-ne dipl. ES en exploitation et logistique)
 Informaticien-ne de gestion dipl. ES
 Droguiste dipl. ES
 Technicien-ne en analyse biomédicale dipl. ES
 Éducateur/éducatrice de l'enfance dipl. ES

Lien externe 
 Site officiel ESNE

Établissement d'enseignement supérieur en Suisse
Enseignement dans le canton de Neuchâtel